El término Fighting Force se puede interpretar por:

 La entrega que salió en 1997: Fighting Force.
 La entrega que salió en 1999: Fighting Force 2.